Сорочьи сойки () — род птиц семейства врановых.

Род включает 2 вида:
 Calocitta colliei — эндемик Мексики 
  — обитает в Коста-Рике, Никарагуа, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Мексике

Примечания 

Врановые
Роды птиц
Птицы Северной Америки
Птицы Центральной Америки